Cosserat est un patronyme porté notamment par :

 Cosme Cosserat (1800-1887), homme politique français ;
 Eugène Cosserat (1866-1931), mathématicien et astronome français.

 Manufacture de velours et coton Cosserat, une ancienne entreprise du textile fondée par Pierre Cosserat (1767-1832).

Homonymie de patronyme